Teko Modise (ur. 22 grudnia 1982, Soweto, RPA) – południowoafrykański piłkarz, reprezentant kraju występujący na pozycji ofensywnego pomocnika. Uczestnik i król strzelców COSAFA Cup 2007, a także uczestnik Pucharu Narodów Afryki 2008.

Bibliografia 
 Profil na stronie National Football Teams 

Reprezentanci Południowej Afryki w piłce nożnej
Piłkarze Supersport United FC
Piłkarze Orlando Pirates
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2008
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Soweto (Południowa Afryka)